Loretta Goggi
Loretta Goggi (album 1981)
Loretta Goggi (album 2011) 
Loretta Goggi (album 2013)